Deception (film), een Amerikaanse film uit 2008 onder regie van Marcel Langenegger
Deception (eiland), een eiland dat deel uitmaakt van de Zuidelijke Shetlandeilanden
Deception (televisieserie), een Amerikaans televisieserie uit 2013
Deception (computerspelserie), een serie PlayStation-spellen